Theodóra császárnő (984–1056), a Bizánci Birodalom uralkodója (ur.: 1055–1056)
Theodóra császárnő (1250 körül–1285 után), a Trapezunti Császárság uralkodója (ur.: 1284–1285)

Nem tévesztendő össze
Theodóra császárné (egyértelműsítő lap)